Девон Бостик (; род. 13 ноября 1991 года) — канадский актёр.

Биографические сведения 
Девон Бостик родился в Канаде, в семье кинематографистов. Его отец, Джо Бостик, является актёром, а мать, Стефани Горин, кастинг-директором. Родители матери были иммигрантами из Англии, а отец имел норвежские корни.

Первую роль Девон Бостик получил в возрасте семи лет, в одном из эпизодов канадского телесериала «Тайны судебно-медицинской экспертизы». Впоследствии исполнял роли второго плана в таких фильмах, как «Призрачная команда», «Другой», «Земля мёртвых». Прорывом для актёра стала роль Брента в фильме «Пила 6», вышедшем в 2009 году.

В 2010-2012 годах снялся в серии фильмов «Дневник слабака» по книгам писателя Джеффа Кинни. Бостик сыграл Родрика, старшего брата главного героя, который часто над ним издевается. Во втором фильме франшизы, «Правила Родрика», персонаж Девона стал центральным. В четвёртом фильме весь старый актёрский состав был заменён на новый, что спровоцировало негодование зрителей, особенно им не понравилось замена Девона Бостика, который по их мнению был лучшим исполнителем роли Родрика. Фильмы принесли ему две награды и две номинации на «Young Artist Award».

В 2012 сыграл главную роль в комедийном ужастике «Самый страшный фильм 3D». С 2014 по 2017 снимался в одной из главных ролей в популярном телесериале «Сотня». Изначально он прослушивался на роль Монти, но в итоге получил роль Джаспера Джордана.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Канады